Юрий Васильевич Рябушкин (1917—1996) — конструктор космической и авиационной фотоаппаратуры специального назначения, лауреат Государственной премии СССР (1967) и Ленинской премии (1979).

Окончил МММИ им. Баумана (1940).

Во время войны работал на оборонных предприятиях.

С 1945 года — в конструкторском бюро, конструктор направления — заместитель начальника КБ завода. Занимался разработкой и изготовлением фотоаппаратуры для аэросъемки.

В начале 1960-х годов возглавил группу по созданию первых фотоаппаратов для космических систем разведки и наблюдения.

В 1967—1979 гг. зам. начальника Конструкторского бюро Красногорского оптико-механического завода.

Руководил разработкой фотоаппаратуры для космических аппаратов, принимал участие в их испытаниях на полигонах Байконур и Плесецк. Разработал теоретические основы, принципы и схемы построения более 40 кадровых, щелевых и панорамных фотоаппаратов.

Кандидат технических наук.

Заслуженный изобретатель РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Ленинской премии (1979).

Источники 
 http://www.kuriermedia.ru/data/objects/2290/files/Baikonur_KVZ.pdf
 http://people.bmstu.ru/abcdef/rt.htm